Gallone può riferirsi a

Geografia 
 Specchia Gallone – frazione del comune italiano di Minervino di Lecce, provincia di Lecce

Persone 
 Carmine Gallone (1886-1973) – regista italiano
 Giuseppe Gallone di Nociglia (1819-1898) – imprenditore e politico italiano
 Maria Alessandra Gallone (1966) – politica italiana
 Soava Gallone (1880-1957) – attrice e sceneggiatrice polacca

Altro 
 Gallone – unità di misura di volume (v. anche gallone americano)
 Gallone – tipo di passamaneria, utilizzato anche come distintivo di grado militare